Afanàssovo (Ivànovo), poble de la província d'Ivànovo, a Rússia
 Afanàssovo (Múrom), poble de la província de Vladímir, a Rússia
 Afanàssovo (Kirjatx), poble de la província de Vladímir, a Rússia